Dio ci ha creato gratis (1992) – libro di Marcello D'Orta
Dio ci ha creato gratis (1998) – miniserie televisiva diretta da Angelo Antonucci